Недяк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Недяк, Андрей Дмитриевич (род. 1963) — советский и украинский футболист.
 Недяк, Владимир Владимирович (род. 1955) — советский искусствовед, художник, издатель, фотожурналист, историк, этнограф, режиссёр кино и телевидения.